PLURALISTERNE er en dansk forening, der arbejder for mere repræsentation af kvinder og personer med minoritetsbaggrund i medier og kulturliv. Foreningen blev grundlagt i 2016 og er drevet af frivillige kræfter.

Arbejde 
Pluralisterne arbejder for at medierne til at bruge flere kvinder og personer med minoritetsbaggrund som kilder og derigennem opnå mere mangfoldighed i mediebilledet. En del af foreningens arbejde består derfor i oprettelse og vedligeholdelse af en database af fagpersoner og eksperter med minoritetsbaggrund, kaldet Listoteket, ligesom foreningen underviser journalister og medier i repræsentation i deres mediearbejde. Foreningen samarbejder med andre organisationer som Ansvarlig Presse og Dansk Handicapforbund om at få mere medierepræsentation af de grupper, disse to foreninger repræsenterer. 

I 2021 udgav foreningen i samarbejde med Dansk Journalistforbund en håndbog til journalister om hvordan de kan arbejde med bredere repræsentation i deres valg af kilder til historier.  

Foreningen arbejder desuden for at få mere indhold om  emner som racisme, køn, diskrimination og repræsentation af minoriserede grupper og personer i medierne på pensumlisten for journaliststuderende.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Pluralisterne
 Ansvarlig Presse

Foreninger fra Danmark
Etableret i 2016